Santa Maria del Mar, església gòtica al barri de la Ribera de Barcelona 
 Santa Maria del Mar (Calonge), monestir de monges benedictines a un turó al pla de Calonge (Baix Empordà)
 Santa Maria del Mar o Santa Maria dels Masos, ermita al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
 Santa María del Mar (Lima), districte al sud de la Província de Lima al Perú